Název Hrubý vrch nese více vrcholů:

 Hrubý vrch (Starohorské vrchy) (1170 m n. m.) – slovenský vrch v pohoří Starohorské vrchy
 Hrubý vrch (Tribeč) (735 m n. m.) – slovenský vrch v pohoří Tribeč
 Hrubý vrch (Vysoké Tatry) (2428 m n. m.) – slovenský vrchol ve Vysokých Tatrách
 Hrubý vrch (Západní Tatry) (2137 m n. m.) – slovenský vrchol v Západních Tatrách